Ниже перечислена статистика выступлений Саманты Стосур.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (25)

Победы (9) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Поражения (16)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (7)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (9)

Победы (4)

Финалы Итогового турнира WTA в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (43)

Победы (28)

Поражения (15)

Финалы турниров ITF в парном разряде (21)

Победы (11)

Поражения (10)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (5)

Победы (3)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 16 января 2023 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

Одиночные турниры 

НM5 — не Premier Mandotary и не Premier 5.

Парные турниры 

НM5 — не Premier Mandotary и не Premier 5

Турниры в миксте

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Стосур, Саманта